QLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leelon Off-Line Point (Nuova Galles del Sud) (Australia)